Имре може да се отнася до:

 Свети Имре (1000-1031 г.)- католически светец, унгарски крал от династията на Арпадите, син на Свети Ищван
 Имре (крал на Унгария) – унгарски крал от династията на Арпадите, управлявал в периода 1196-1204, крал на Сърбия (1203-1204).